Нада Шкрињар (Загреб, 1923 — Београд, 5. април 1999) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Мајка Катина || Мајка Катина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет || Словенка
|-
| 1953. || Циганка  || /
|-
| 1954. || Концерт  || Ема
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Матилда
|-
| 1958. || Погон Б || Јованка - секретарица
|-
| 1958. || Кроз грање небо  || Дечакова мајка - рањеница на носилима
|-
| 1959. || Осма врата || Госпођа Симоновић
|-
| 1959. || Мистериозни Kамић || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Парче плавог неба || Госпођа Петровић
|-
| 1965. || Корени  || /
|-
| 1967. || Деца војводе Шмита || /
|-
| 1969. || Плава Јеврејка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Амфитрион 38 || /
|-
| 1973. || Време Сутјеске || /
|-
| 1975. || Кичма  || Болесница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || -{Gli occhiali d'oro}- || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 1999.
Југословенски глумци
Хрватске глумице
Загрепчани